Peucedanum italicum är en flockblommig växtart som beskrevs av Philip Miller. Peucedanum italicum ingår i släktet siljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Siljor
italicum